Matas bezeichnet:
 Automóviles Matas, ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 Matas (Handelskette), dänische Drogeriemarktkette
 Matas (Lourinhã), Ort im Concelho de Lourinhã, Portugal
 Matas (Ourém), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ourém, Portugal
 Matas (Vorname), litauischer männlicher Vorname

Matas oder Mätas ist der Familienname folgender Personen:
 David Matas (* 1943), kanadischer Jurist, Justiziar der Vereinigung B'nai Brith Kanada
 Enrique Vila-Matas (* 1948), spanischer Schriftsteller
 Jaume Matas (* 1954), spanischer Politiker
 Raúl Matas (1921–2004), chilenischer Journalist und Moderator
 Risto Mätas, estnischer Speerwerfer
 Rudolph Matás (1860–1957), US-amerikanischer Chirurg und Narkosearzt

Siehe auch:
 Matonis